Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 Allemagne
  
 
 Autriche-Hongrie
 

75e régiment de rangers (États-Unis)

75e régiment d'artillerie
75e régiment d'infanterie
75e régiment d'infanterie de marine
75e régiment d'infanterie territoriale
75e régiment de mobiles
bataillon
75e bataillon de tirailleurs sénégalais

 Empire russe
 
 Pologne
 
 

Homonymie d'unités militaires